Bodmer är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Johann Jakob Bodmer
 Karl Bodmer
 Mathieu Bodmer
 Pascal Bodmer

Tyska efternamn